Клакар може да се односи на:

 Клакар (општина), општина у Републици Хрватској
 Горњи Клакар, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Доњи Клакар, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ